Die Unto-Wiitala-Trophäe ist eine Eishockey-Auszeichnung, die von der finnischen SM-liiga an den besten Schiedsrichter der Saison vergeben wird. Bis 1995 trug die Trophäe noch den Namen eines Sponsors und wurde dann erst zu Ehren des viermaligen Preisträgers Unto Wiitala umbenannt.

Preisträger

Weblinks 
 Liste der Gewinner bei liiga.fi

Liiga-Auszeichnung